Aimé est un nom propre ou un adjectif.

Prénom ou patronyme 
Aimé est un prénom issu du latin amatus

Saints 
Deux saints catholiques et/ou orthodoxes ont porté le nom d'Aimé ou Amé ; ils ont débuté tous les deux comme moine à Agaune et sont fêtés le 13 septembre :
 Aimé de Remiremont (vers 560-vers 627) ou Amat ou Amé ou Amet, ermite originaire de Grenoble qui créa au  le monastère de Remiremont dans les Vosges ;
 Aimé de Sion († 690) ou Amat ou Amé, évêque de Sion (Valais), moine à Saint-Fursy de Péronne puis à Merville, patron de la ville de Douai en Flandre ; il est parfois cité comme saint Aimé de Sens, appellation erronée qui résulte d'une confusion entre Sens et Sion, en Valais (Senonensis au lieu de Sedunensis).

Personnalités portant ce prénom

Personnalités portant ce patronyme 

 Ernest Jean Aimé (1858-1916), officier général français ;
 Léon Aimé (1924-2021), homme politique français.

Référence

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme